Kat: Afrika magashegységeiben élő örökzöld cserje.
Kat: lengyel speed metal együttes.